Rejon znamiański – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu kirowohradzkiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1334 km². Siedzibą władz rejonu jest Znamianka.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada i 13 silskich rad, obejmujących w sumie 45 wsi.

Miejscowości rejonu

Przypisy